Piszcz ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Piszcz (* 19**), polnische Kanutin
 Edmund Piszcz (1929–2022), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Ermland
 Rafał Piszcz (1940–2012), polnischer Kanute

Siehe auch:
 Pisz